Asociația de Fotbal din Sfântul Cristofor și Nevis este forul ce guvernează fotbalul în Sfântul Cristofor și Nevis.

Legături externe 
 Official website
 Official Website of the Nevis Football Association
 Saint Kitts and Nevis  at the FIFA website.

Federații nord-americane de fotbal
Fotbal în Sfântul Cristofor și Nevis